Николаеску — румынская фамилия. Известные носители:

 Николаеску, Ион (род. 1998) — молдавский футболист.
 Николаеску, Серджиу (1930—2013) — румынский режиссёр, сценарист и актёр.